Deze lijst met Arabische exoniemen bevat namen die significant verschillen van de namen van dezelfde plaatsen in andere talen, evenals namen van Arabische oorsprong in landen (vooral Spanje) waar het Arabisch niet langer wordt gesproken. Sommige van deze exoniemen zijn niet langer in gebruik.

Niet genoemde plaatsen worden over het algemeen in het Arabisch aangeduid met hun respectieve namen in hun moedertaal, aangepast aan de Arabische fonologie indien nodig.

Exoniemen die niet gerelateerd zijn aan het overeenkomstige toponiem in de lokale taal

Uit Arabisch afkomstige namen van niet-Arabisch-sprekende plaatsen

Zie ook 
 Lijst van exoniemen

Toponymie
Geografie
Arabische exoniemen